Der Schwimmwettkampf über 200 Meter Rücken der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 2. September ausgetragen.

Ergebnisse

Vorläufe

Finale

Weblinks 

 

Rucken 200 m Manner